Герцог Фернандина () — испанский наследственный титул, созданный 24 декабря 1559 года королем Филиппом II для Гарсии Альвареса де Толедо и Осорио (1514—1577), вице-короля Каталонии (1558—1564) и Сицилии (1564—1566). В 1569 году после смерти своего старшего брата Фадрико Альвареса де Толедо и Осорио, 3-го маркиза Вильяфранка-дель-Бьерсо, Гарсия Альварес де Толедо и Осорио унаследовал титул маркиза Вильяфранка-дель-Бьерсо.

В 1779 году Хосе Альварес де Толедо, 11-й маркиз Вильяфранка-дель-Бьерсо и 8-й герцог Фернандина (1756—1796), унаследовал титул 15-го герцога Медина-Сидония после смерти своего бездетного двоюродного брата, Педро де Алькантра Алонсо Переса де Гусмана, 14-го герцога Медина-Сидония (1724—1779),

В 1900 году после смерти Хосе Хоакина Альвареса де Толедо, 18-го герцога Медина-Сидония и 12-го герцога Фернандина (1826—1900), ни один из его двух сыновей не принял титул, поэтому титул герцога Фернандина стал бездействующим. Через восемьдесят лет Луиса Исабель Альварес де Толедо, 21-я герцогиня Медина-Сидония (1936—2008), и её сын, Леонсио Алонсо Гонсалес де Грегорио и Альварес де Толедо, 26-й граф Ньебла (род. 1956), передали свои права на герцогский титул своей дочери и сестре, Марии дель Пилар Гонсалесде Грегорио и Альварес де Толедо (род. 1957).

1 февраля 1993 года Пилар Гонсалес де Грегорио официально была признана королем Хуаном Карлосом I в качестве 13-й герцогини Фернандина и грандессы Испании.

Герцоги Фернандина (1559-) 

 1559—1577: Гарсия Альварес де Толедо, 4-й маркиз Вильяфранка и 1-й герцог Фернандина (29 августа 1514 — 31 мая 1577), единственный сын Педро Альвареса де Толедо, 2-го маркиза Вильяфранка-дель-Бьерсо (1484—1553), внук Фадрике Альвареса де Толедо, 2-го герцога Альбы
 1577—1627: Педро Альварес де Толедо, 5-й маркиз Вильяфранка и 2-й герцог Фернандина (6 сентября 1546 — 17 июля 1627), старший сын предыдущего
 1627—1649: Гарсия Альварес де Толедо, 6-й маркиз Вильяфранка и 3-й герцог Фернандина (25 апреля 1579 — 21 января 1649), старший сын предыдущего
 1649—1705: Фадрике Альварес де Толедо, 7-й маркиз Вильяфранка и 4-й герцог Фернандина (27 февраля 1635 — 9 июня 1705), старший сын второго сына 2-го герцога Фернандины.
 1705—1728: Фадрике Альварес де Толедо, 8-й маркиз Вильяфранка и 5-й герцог Фернандина (20 сентября 1658 — 30 июля 1728), старший сын предыдущего
 1728—1753: Фадрике Альварес де Толедо, 9-й маркиз Вильяфранка и 6-й герцог Фернандина (5 апреля 1686 — 1 ноября 1753), старший сын предыдущего
 1753—1773: Антонио Альварес де Толедо, 10-й маркиз Вильяфранка и 7-й герцог Фернандина (24 сентября 1716 — 4 декабря 1773), старший сын предыдущего
 1773—1796: Хосе Мария Альварес де Толедо, 15-й герцог Медина-Сидония и 8-й герцог Фернандина (17 июня 1756 — 9 июля 1796), старший сын предыдущего
 1796—1821: Франсиско де Борха Альварес де Толедо, 16-й герцог Медина-Сидония и 9-й герцог Фернандина (9 июня 1763 — 12 февраля 1821), второй сын 7-го герцога, младший брат предыдущего
 Франсиско Альварес де Толедо, 10-й герцог Фернандина (9 июня 1799 — 31 января 1816), старший сын предыдущего
 1821—1867: Педро де Алькантара Альварес де Толедо, 17-й герцог Медина-Сидония и 11-й герцог Фернандина (11 мая 1803 — 10 января 1867), второй сын 9-го герцога, младший брат предыдущего
 1867—1900: Хосе Хоакин Альварес де Толедо, 18-й герцог Медина-Сидония и 12-й герцог Фернандина (14 августа 1826 — 15 февраля 1900), старший сын предыдущего
1900—1993: титул находился в состоянии бездействия
 1993 — настоящее время: Пилар Гонсалес де Грегорио, 13-я герцогиня Фернандина (род. 10 января 1957), старшая дочь Луисы Исабель Альварес де Толедо и Мауры, 21-й герцогини Медина-Сидония, и Хосе Леонсио Гонсалеса де Грегорио-и-Марти (1930—2008), потомок 12-го герцога Фернандины.
 Наследник титула: Хосе Маркес и Гонсалес де Грегорио (род. 12 июля 1978), единственный сын предыдущей от первого брака с Рафаэлем Маркесом и Осорио, 9-м графом лас Торрес-де-Алькоррин.

Генеалогическое древо

Источники 
 Elenco de Grandezas y Títulos Nobiliarios Españoles, Hidalguía Editions, 2008
 González de Gregorio Álvarez de Toledo, Pilar, Ducado de Fernandina in Carlas as Director, ABC, 23 February 2001.

Ссылки 
 Duques de Fernandina

Герцоги Испании